Avançon (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Avançon (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże